Летњи камп српски је ријалити-шоу који се приказивао од 11. јула до 25. августа 2018. године на Хепи ТВ. Циљ учесника овог ријалитија је да за неколико месеци покушају да превазиђу сва избацивања како би дошли до финалне епизоде ријалитија, у којој ће покушати освојити прво место и новчану награду.

Летњи камп је наследник ријалитија Малдиви.

Концепт 
Учесници овог ријалитија ће морати да за два месеца успеју да победе у играма које су им задате сваког дана. Учесници се деле у два тима, плави и жути тим, и сваке суботе тим који је имао више победа у играма добија повлашћеност, док тим који је изгубио постаје неповлашћен и имају поред задатака разне задатке око чишћења кампа, прављења хране као и удовољавање супротном тиму. Након две недеље емитовања, игре су повучене и уместо њих учесници ће морати да чувају заставу на којој се налази лого Летњег кампа.

Уколико тиму који је повлашћен други тим спусти заставу, супротни тим аутоматски постаје повлашћен. Затим недењом за време избацивања, само чланови неповлашћеног тима могу бити номиновани после чега се јавља 20 гледалаца који бирају два од три учесника који више неће моћи да освоје главну награду. Након што су два учесника изгласана, они аутоматски добијају многе неповластице, као што су спавање у шатору, забрану уласка у летњиковац или било коју просторију осим тоалета.

Емисије током дана и ноћи 
 11.10 — 11.40: Буђење (понедељак—субота), са Ером Ојаднићем и Александром Пожгајем
 18.30 — 21.00: Упознајте парове/кампере (понедељак—недеља), са Бојаном РистивојевићАнђелом Лакићевић
 23.00 — 2.30: Избор вође (понедељак), са Николом Лакићем
 22.30 — 2.30: Рекла казала (уторак), са Зорицом Дукић
 22.30 — 2.30: Вече са познатима (среда), са Николом Лакићем
 22.00 — 2.30: Моја прича (четвртак), са Зорицом Дукић
 23.00 — 2.30: Журка (петак), са Николом Лакићем и Тихомиром Филиповићем
 22.00 — 2.30: Точак среће (субота), са Тихомиром Филиповићем
 22.30 — 2.30: Номинације/избацивање (недеља), са Зорицом Дукић

1. сезона 
Прва сезона Летњег кампа почела је 11. јула 2018. и завршила се 25. августа 2018. и трајала је 46 дана, тј. 7 недеља. Победница прве сезоне Летњег кампа је Ана Недељковић (Ен Ла Раш) која је добила награду од 10.000 евра.

Учесници 

 Ана Ен Ла Раш Недељковић
 Лука Будимир
 Стојанка Живковић
 Марко Миловановић Икс
 Христина Величковић
 Јулија Ананијев
 Жарко Бранковић
 Леонтина Ли Лалић
 Стефан Клун
 Софија Радојковић
 Милан Савић
 Марко Миловановић
 Тијана Тића Максимовић
 Јелена Тутуновић
 Лазар Јакшић
 Саша Лампаш
 Александра Сашка Караиљаз
 Ана Кева Радоијчић
 Кристина Петровић
 Ана Тасић
 Данијела Жујка Божовић
 Марија Читаковић
 Стефан Тарзан Јовановић
 Никола Мачак
 Светлана Цеца Николић
 Небојша Милеуснић
 Александар Караиљаз
 Снежана

Номинације

Референце 

Српске телевизијске емисије
Оригинални програм канала Хепи ТВ
Ријалити-телевизија